Малиновцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Малиновцы — деревня в Павинском районе Костромской области.

Украина 
 Малиновцы — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.